Diego Mayora, calciatore peruviano
Julio Mayora, sollevatore venezuelano

Pagine correlate 
Mayor